Schinze ist der Familienname folgender Personen:

 Oswald Schinze (1942–2011), deutscher Skispringer
 Renate Schinze (* 1950), deutsche Biathlontrainerin